Лаудер () — англомовне прізвище з шотландськими коренями.

Відомі носії:
 Авраам Лаудер (1834—1884) — канадський адвокат і політик.
 Вільям Во Лаудер (1858—1931) — канадський піаніст, музичний критик і публіцист.
 Гаррі Лаудер (1870—1950) — шотландський співак і комік.
 Гейлі Лаудер (* 1990) — шотландська професійна футболістка.
 Джефф Лаудер (* 1988) — американський професійний шосейний велогонщик.
 Есте Лаудер (1908—2004) — американська підприємниця, засновниця і перший голова ради директорів корпорації «Estée Lauder».
 Леонард Лаудер (* 1933) — американський мільярдер, меценат, колекціонер мистецтва.
 Марія Лаудер (1833—1922) — канадська мандрівниця і письменниця.
 Роберт Скотт Лаудер (1803—1869) — шотландський художник.
 Рональд Лаудер (* 1954) — американський бізнесмен, колекціонер мистецтва та політичний діяч.
 Сімоне Лаудер (* 1986) — німецька футболістка, олімпійська чемпіонка. Півзахисник футбольного клубу «Баварія» та національної збірної Німеччини.

Примітки